LMA kan syfta på:

 LMA – en ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien
 LMA – en lag om asylsökande i Sverige, se Lagen om mottagande av asylsökande
 LMA-kort – bevis att asylsökande har rätt att vistas i Sverige